Ингроссо () — шведская фамилия. Известные носители:
 Ингроссо, Беньямин (род. 1997) — шведский певец и автор песен.
 Ингроссо, Себастьян (род. 1983) — диджей, продюсер, музыкант, владелец собственного лейбла Refune.